Purificación kan syfta på:

Colombia 

 Purificación (kommun), Tolima, 
 Purificación (ort i Colombia),

Mexiko 

 Purificación, Mexiko, ort,